Seydou Keïta (1921-2001), est un photographe malien.
 Seydou Keita (1980-), est un footballeur malien.